Кубок Митропы 1974/75 — 34-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шесть команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал австрийский клуб ШВВ из Инсбрука, который в финале обыграл венгерский «Гонвед» с общим счётом 5:2.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1974/75 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1974/75 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1975
Футбол в Европе в 1974 году
Футбол в Европе в 1975 году